Конте може да се отнася за:

 контѐ – разговорно наименование на човек, който се облича и държи превзето, произлязло от благородническата титла конт

Личности 
 Антонио Конте (р. 1969) – италиански футболист и треньор
 Джузепе Конте (р. 1964) – италиански политик
 Ибрахима Конте (р. 1991) – гвинейски футболист
 Лансана Конте (р. 1934) – президент на Гвинея
 Никола-Жак Конте (1755 – 1805) – френски химик, художник и изобретател

Топоними 
 Вила дел Конте – град и община в Северна Италия
 Монтичело Конте Ото – град и община в Северна Италия
 Франш Конте – регион във Франция, обединен през 2016 г. с Бургундия в Бургундия-Франш Конте

Вижте също 
 „Конте ди Кавур“ – италиански линеен кораб от ПСВ, главен кораб на серията линейни кораби тип „Конте ди Кавур“
 Конт
 Конти
 Луи II дьо Конде – френски маршал